Rosenblüth ist der Familienname folgender Personen:

 Amalia Rosenblüth (1892–1979), austroamerikanische Bibliothekarin
 Felix Rosenblüth, siehe Pinchas Rosen (1887–1978), deutsch-israelischer Politiker
 Hans Rosenplüt (/Rosenblüth/Rosenblut) der Schnepperer (1400–1460), deutscher Büchsenmeister und Dichter
 Martin Michael Rosenblüth (1886–1963), deutsch-israelischer Verbandsfunktionär 
 Tristan Rosenbüth, Pseud. f. Johann Christian Ludwig Niemeyer (1772–1857), deutscher evangelischer Theologe und Jugendbuchautor

Siehe auch:
 Rosenbluth
 Rosenblueth